Качальский — фамилия; имеет женскую форму Качальская.
 Качальский, Аарон (более известен под фамилией Кацир; 1914—1972) — израильский учёный, физико-химик и биолог.
 Качальский, Владимир Станиславович (род. 1956) — советский и российский живописец и график.
 Качальский, Эфраим (более известен под фамилией Кацир; 1916—2009) — израильский государственный деятель, четвёртый президент Израиля, биофизик.

Другое 
 Качальский — небольшой ударный кратер на обратной стороне Луны.